Rubiales désigne :
Rubiales, un ordre de plantes dicotylédones.

Rubiales, une commune espagnole de la Province de Teruel.